Ларри Мэхэн (род. 21 ноября 1943 , Брукс, штат Орегон, США) — американский родео-ковбой, первый, завоёвывавший титул чемпиона мира по родео в течение пяти лет подряд .

Он начал заниматься профессиональным родео с 14 лет. В 1962 году выиграл чемпионат по родео штата Орегон, став чемпионом в родео на лошадях без сёдел и родео на быках. На общенациональном уровне стал выступать с 1963 года, последовательно занимая высокие места во всех трёх видах родео (на лошадях с сёдлами, на лошадях без сёдел и на быках). В 1966 году впервые выиграл многоборье и удерживал титул чемпиона на протяжении пяти лет, вплоть до 1970 года включительно. В 1967 году он стал первым родео-ковбоем, заработавшим за год 50тысяч долларов, а в 1970 году его доход вырос до 280 тысяч долларов. В начале 1970-х годов его результативность несколько снизилась из-за многочисленных травм, но в 1973 году он вновь выиграл титул чемпиона мира. Впоследствии его рекорд был превзойдён Томом Фергюсоном.

После ухода в отставку Мэхэн поселился на собственном ранчо близ Феникса, штат Аризона. Он является основателем нескольких школ родео, собственной линии одежды, в 1976 году записал свой собственный музыкальный альбом, сыграл эпизодические роли в нескольких фильмах. Ему посвящены несколько песен . Он является членом нескольких американских Залов славы родео  , а о его последней победе на чемпионате мира 1973 года снят документальный фильм «Великий американский ковбой», получивший в том же году премию «Оскар» как лучший документальный фильм .

Примечания 

Родео